Bobby Previte – musicista e batterista statunitense
 Franke Previte – musicista e compositore statunitense
 Mel Previte – chitarrista italiano